Rosenqvist ist der Familienname von

 Edil Rosenqvist (1892–1973), finnischer Ringer
 Ernst Rosenqvist (1869–1932), finnischer Sportschütze
 Felix Rosenqvist (* 1991), schwedischer Rennfahrer
 Susanne Rosenqvist (* 1967), schwedische Kanutin

Siehe auch:
 Rosenquist